Giulio Confalonieri – musicologo e compositore italiano
Giulio Confalonieri – grafico italiano